

Sigle 
 Zero point energy – energia di punto zero

Codici 
 zpe – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Petapa